Lista das 377 comunas do departamento francês de Alto Reno.

 (CAC) Communauté d'agglomération of Colmar, criada em 2004.
 (CAM) Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace, criada em 2001.

|}

 
Alto Reno